La nazionale di calcio a 5 dell'Angola è, in senso generale, una qualsiasi delle selezioni nazionali di Calcio a 5 della Federação Angolana de Futebol che rappresentano l'Angola nelle varie competizioni ufficiali o amichevoli riservate a squadre nazionali.

Statistiche

Campionato mondiale

Campionato africano 

Calcio a 5 in Angola
Angola